Ранчо ла Тринидад има више значења:

 Ранчо ла Тринидад (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Тринидад (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Тринидад (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Тринидад (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику